Okręty US Navy o nazwie USS „Permit”

 Pierwszy „Permit” (SS-178) był okrętem podwodnym typu Porpoise. Był w służbie od 1937 roku. Skreślony z listy jednostek w 1956 roku.
 Drugi „Permit” (SSN-594) był okrętem podwodnym typu Thresher/Permit. Był w służbie od 1962 roku. Skreślony z listy w 1991 roku.

Permit